Lebediny (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Lebediny (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Lebediny (Region Altai), Siedlung in der Region Altai